Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2007 vond plaats van 13 tot en met 19 augustus 2007 in de Canadese stad Toronto. Het was de 106e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Montreal/Toronto 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Zowel in het enkel- als in het dubbelspel stonden de reekshoofden nummers 1 en 2 tegenover elkaar in de finale.

Het toernooi van 2007 trok 137.085 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen dertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Ana Ivanović was als vierde geplaatst – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Justine Henin uit België won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Servische Jelena Janković in twee sets, met een tiebreak om de eerste set te beslissen. Henin wist voor de tweede maal in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar 35e WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Navrátilová en Nadja Petrova was de eerste inmiddels gepromoveerd naar de veteranen, en zij kon haar titel dus niet komen verdedigen. Petrova speelde samen met landgenote Svetlana Koeznetsova – de Russinnen waren als achtste geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden geklopt door het team Nathalie Dechy / Sun Tiantian.

Het als tweede geplaatste duo Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Liezel Huber in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Srebotnik had daarnaast al vijftien dubbelspeltitels met andere partners; Sugiyama 33.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Martina Müller uit Duitsland – ook in het dubbelspel werd zij in de eerste ronde verslagen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

2007
Toronto
Sportevenement in Toronto